Argyle puede referirse a:
 Argyle (Georgia), pueblo en el condado de Clinch, estado estadounidense de Georgia.
 Argyle (Maine), territorio no organizado en el condado de Penobscot, estado estadounidense de Maine.
 Municipio de Argyle (Míchigan), municipio en el condado de Sanilac en el estado estadounidense de Míchigan.
 Argyle (Minnesota), ciudad en el condado de Marshall, estado estadounidense de Minnesota.
 Argyle (Misuri), pueblo en el condado de Osage, estado estadounidense de Misuri.
 Argyle (Nueva York), pueblo en el condado de Washington, estado estadounidense de Nueva York.
 Argyle (villa), villa en el condado de Washington, estado estadounidense de Nueva York.
 Argyle (Texas), ciudad en el condado de Denton, estado estadounidense de Texas.
 Argyle (Wisconsin), villa en el condado de Lafayette, estado estadounidense de Wisconsin.
 Argyle (condado de Lafayette, Wisconsin), pueblo en el condado de Forest, Wisconsin.
 Argyle (Metro de Chicago), estación en la línea Roja del Metro de Chicago.
 Plymouth Argyle Football Club, club de fútbol de Inglaterra.